Ричард Фицхью (; умер 20 ноября 1487) — английский аристократ, 6-й барон Фицхью с 1472 года. Принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века, был сыном Генри Фицхью, 5-го барона Фицхью, и Элис Невилл. В его браке с Элизабет Бург (дочерью Томаса Бурга, 1-го барона Бурга из Гейнсборо, и Маргарет де Рос) родился сын Джордж, 7-й барон Фицхью.

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Фицхью
Бароны Англии XV века
Фицхью (род)